krajarka – urządzenie do krojenia ułożonych w warstwę materiałów włóknistych (papieru, wyrobów włókienniczych, skór)
 krajarka introligatorska
 nożyce gilotynowe
 krajarka do jaj, krajalnica do jaj

Zobacz też 
 krajalnica

Przypisy